Открытый чемпионат Лиона 2020 (англ. 2020 Lyon Open (WTA)) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Лионе (Франция) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Турнир проходил впервые в 2020 году и состоялся с 2 по 8 марта 2020 года на хардовых закрытых кортах, игры квалификации — с 29 февраля по 2 марта 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 февраля 2020
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Клара Бюрель
  Дарья Касаткина
  Хлоэ Паке
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг
  Вера Лапко
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Ирина Бара
  Жаклин Кристиан
  Магдалена Френх
  Анастасия Комардина 
  Марта Костюк
  Антония Лоттнер
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Лесли Керкхове

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный профиль турнира

Лион
Теннис
Март 2020 года
Международные спортивные соревнования в Лионе